Ингулец — грузовая железнодорожная станция 1-го класса Криворожской дирекции Приднепровской железной дороги на линии Кривой Рог — Долинская.

История 
Станция открыта в 1964 году под названием Ингулец-Новый, так как существовала станция Ингулец.

В 1974 году получила нынешнее название Ингулец.

Характеристика 
Расположена в южной части Кривого Рога в микрорайоне Ингулец в 33,7‬ км от станции Кривой Рог-Западный. Тупиковая станция на участке 116 км — Ингулец линии Кривой Рог — Долинская.

Имеет 12 путей, 3 из которых для приёма грузов, 4 — пустых вагонов. Пропускная способность — 400 вагонов в сутки.

Со станции отправляются пригородные электропоезда по направлению станции Кривой Рог-Главный.

Работает 120 человек. Начальники И. П. Лазебник, В. А. Жадков.

Имеет современное оборудование безопасности движения. Награждена знаком «За безопасность движения» Министерства транспорта Украины.

Примечания

Литература 

 
 Архангельский А. С., Архангельский В. А., Железнодорожные станции СССР: Справочник. В двух книгах. — : Транспорт, 1981. — 368 с.

Ссылки 
 
 Расписание движения пригородных поездов. Официальный сайт регионального филиала Приднепровской железной дороги.

Станции Криворожской дирекции железнодорожных перевозок
Тупиковые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Кривого Рога
Станции 1 класса
Грузовые станции